Zorzal cabeza negra o zorzal de cabeza negra puede referirse a dos especies de aves paseriformes:

 Turdus olivater
 Turdus nigriceps